Brina ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco del Brina (um 1540–1586), italienischer Maler
 Nico Brina (* 1969), Schweizer Musiker

Siehe auch:
 Prina